Latvijska košarkaška liga (Latvijski: Latvijas Basketbola Līga) je najviši razred latvijskog košarkaškog natjecanja. Liga je osnovana 1992. U razdoblju od 1992. do 2000. prvak je bio BK Brocēni, a od 2000. do 2006. BK Ventspils. ASK Riga je 2007. zaustavila Ventspilsov niz, a 2008. prvak je bio Barons LMT. Liga se dijeli na 1. diviziju i 2. diviziju.

Prvaci

Divizije

1. divizija

2. divizija

Vanjske poveznice 
Službena stranica

 

Prvoligaška košarkaška natjecanja
Košarka u Latviji